Urraca Fernández (úmrtí 1007) byla v letech 951 až 994 manželkou dvou leónských a jednoho navarrského krále. Vládla jako regentka jménem svého syna Gonzala, který měl dostat aragonské hrabství a později byla spoluregentkou navarrského království, se svou snachou a navarrskými biskupy, za svého vnuka Sancha III. Navarrského.

Rodina 
Urraca se narodila jako kastilská infantka a dcera hraběte Fernána Gonzáleza Kastilského a Sanchy Sánchez z Pamplony.

Poprvé ji otec provdal v roce 951 za Ordoña III. Leónského. Fernánova podpora Sancha Tlustého stála Urracu lásku jejího manžela a ten ji v roce 956 zapudil. Měla s ním však tři děti:

 Ordoño, zemřel mladý
 Tereza, jeptiška
 Bermudo II. Leónský, král

V roce 958, po Ordoñově smrti, se znovu provdala za Ordoña IV. Leónského. Ten zemřel v roce 960.

Její třetí a nejvýznamnější manželství bylo uzavřeno v roce 962 se Sanchem II. z Pamplony. Oba, Sancho i Urraca, byli vnoučaty Sancha I. z Pamplony. Urraca měla se Sanchem několik dětí:

 García Sánchez II. z Pamplony
 Ramiro
 Gonzalo Sánchez Aragonský
 Urraca Sanchez

Reference

Externí odkazy 
 

Navarrské královny
Pohřbení v klášteře Nájera
Úmrtí v roce 1007
Ženy